Bauhinia steht für:
 Bauhinien, Pflanzengattung in der Familie der Hülsenfrüchtler
 Bauhinia (Zeitschrift), botanische Zeitschrift
 (151997) Bauhinia, Asteroid des Hauptgürtels